Багдат Батырбекович Мусин (; род. 3 марта 1983, Экибастуз, Павлодарская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с 2 сентября 2020 года (и. о. с 5 января 2022 — 11 января 2022).

Биография 
Родился 3 марта 1983 года в городе Экибастуз. В 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». Затем поступил в Казахский институт правоведения и международных отношений, который окончил спустя два года по специальности «правовед». Награждён такими медалями, как «Ерен еңбегі үшін» и «20 лет независимости Республики Казахстан». Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Карьера 
Государственная служба:
 2004—2007 годы — главный инженер-программист, затем заместитель директора IT департамента в АО «Национальные информационные технологии»;
 2007—2011 годы — различные должности в Министерстве юстиции, руководитель управления информационных технологий Министерства юстиции РК;
 2011—2012 годы — заместитель председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации РК;
 2012—2014 годы — председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации;
 с 04.2014 по 08.2014 — председатель правления АО «Национальные информационные технологии»;
 2014—2016 годы — председатель правления АО «Казпочта». В этот период, под руководством Багдата Мусина, был начат процесс модернизации предприятия. Одним из важнейших новшеств стало внедрение системной автоматизации процесса выдачи пенсий и пособий. Также в этот период на предприятии была запущена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и первый в Казахстане супермаркет посылок.
 2017—2018 годы — председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
 с 03.2020 по 07.2020 — Советник президента РК по цифровизации и инновационным технологиям;
 с 20 июля 2020 года занимает должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
 с 02 сентября 2020 года занимает должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Прочие звания:
 с 17 июля 2019 года — член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан.

 с 27 января 2021 года — председатель Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ.

Примечания